Катта́нео:

 Каттанео — русский дворянский род.
 Каттанео, Аделардо — католический епископ и кардинал XII—XIII веков.
 Каттанео, Алессандро (род. 1979) — итальянский политик.
 Каттанео, Данезе (1509—1573) — итальянский поэт и ваятель.
 Каттанео, Джованни-Мария (к. XV в. — 1529) — итальянский гуманист.
 Каттанео, Елена (род. 1962) — итальянский профессор фармакологии.
 Каттанео, Иван (род. 1953) — итальянский певец.
 Каттанео, Карло (1801—1869) — итальянский писатель и политический деятель.
 Каттанео, Маттиа (род. 1990) — итальянский велогонщик.
 Каттанео, Миколь (род. 1982) — итальянская легкоатлетка.
 Каттанео, Николо (1679—1751) — дож (правитель) Генуэзской республики.
 Каттанео, Эрнан (род. 1965) — аргентинский диджей.